Földrajzi név (többes számban Tofane)
 Tofanák, , hegycsoport az olasz Dolomitokban. Hegycsúcsai:
 Tofana di Rozes (Tofana I, 3225 m)
 Tofana di Mezzo (Tofana II, 3244 m)
 Tofana di Dentro (Tofana III, 3238 m)
 Tofana (Harz), sziklaalakzat a németországi Harz-hegységben.

Személynév, és belőle származtatott szavak
 Giulia Tofana, 17. századi olasz méregkeverőnő, udvarhölgy IV. Fülöp spanyol király udvarában, kivégezték.
 Tufania, Tofania, 17. századi olasz család, több tagját méregkeverésért perbe fogták és kivégezték.
 Aqua Tofana, aqua tofána, „tofána-víz”: méreg, melyet a 17. századi Rómában és Nápolyban használtak, Giulia Tofana és rokonainak családneve után.

Sport
 Tofana, egykori Cortina d’Ampezzó-i jégkorongcsapat
 Olimpia delle Tofane, olimpiai sípálya Cortina d’Ampezzóban